Boaga ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Boaga (1934–2013), italienischer Theologe
 Giovanni Boaga (1902–1961), italienischer Mathematiker und Geodät